Nighthawk es una palabra inglesa que literalmente significa Halcón nocturno, la palabra puede referirse a:

 Lockheed F-117 Nighthawk. Avión furtivo de ataque estadounidense.
 Nighthawks. Un cuadro del pintor estadounidense Edward Hopper.
 Nighthawks (película). Película estadounidense de suspenso estrenada en 1981.
 Nighthawk (Washington). Área no incorporada del estado estadounidense de Washington.
 Nighthawks at the Diner. Álbum en directo del músico estadounidense Tom Waits.